Paulesi – abitanti di Pauli Arbarei
Paulesi – abitanti di Paulilatino
Paulesi – abitanti di San Nicolò Gerrei